Yan Zi e Zheng Jie hanno battuto in finale Lisa Raymond e Samantha Stosur, 2-6, 7-6 (7), 6-3.

Teste di serie

  Lisa Raymond /  Samantha Stosur (finale)
  Cara Black /  Rennae Stubbs (quarti di finale)
  Elena Lichovceva /  Vera Zvonarëva (quarti di finale)
  Virginia Ruano Pascual /  Paola Suárez (quarti di finale)
  Anna-Lena Grönefeld /  Meghann Shaughnessy (semifinali)
  Daniela Hantuchová /  Ai Sugiyama (terzo turno)
  Elena Dement'eva /  Flavia Pennetta (terzo turno)
  Liezel Huber /  Francesca Schiavone (terzo turno)

  Shinobu Asagoe /  Katarina Srebotnik (semifinali) 
  Gisela Dulko /  Marija Kirilenko (quarti di finale) 
  Émilie Loit /  Nicole Pratt (terzo turno) 
  Yan Zi /  Zheng Jie (campionesse) 
  Anastasija Myskina /  Dinara Safina (secondo turno) 
  Svetlana Kuznecova /  Amélie Mauresmo (terzo turno, ritirato) 
  Eléni Daniilídou /  Anabel Medina Garrigues (primo turno) 
  Li Ting /  Sun Tiantian (terzo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 2006